Лох Дерг (, ) e езеро в централната част на Република Ирландия, второто по големина в страната след Лох Кориб. Разположено е на 33,5 m н.в., в долината на река Шанън, която протича през него. Простира от север-североизток на юг-югозапад на протежение от 36,6 km, ширина до 12,9 km, площ 129 km². Максимална дълбочина 36 m, средна дълбочина 7,6 m, дължина на бреговата линия 179 km. Бреговете му са предимно ниски, а на юг и югоизток – стръмни и скалисти. При изхода на река Шанън от него е изградена мощна ВЕЦ. Езерото е част от изкуствения воден път пресичащ целия остров Ирландия от Ирландско море изток до Атлантическия океан на югозапад. На южния му бряг е разположено малкото градче Килало.

Източници 

География на Ирландия